La Solaneta: partida del poble d'Erinyà, al terme municipal de Conca de Dalt, del Pallars Jussà,
 La Solaneta: masia de la Nou de Berguedà
 La Solaneta: partida del poble de Sossís, al terme municipal de Conca de Dalt, del Pallars Jussà,
 La Solaneta: partida del poble de Vilamolat de Mur, al terme municipal de Castell de Mur, del Pallars Jussà.

També existeix el topònim «les Solanetes».